Сейка (Росія)

Сейка (Кіото)